Skarbek steht für:

 Skarbek, ein polnisches Adelsgeschlecht
 Skarbek (Comic), einen frankobelgischen Comic

Skarbek ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Alois Ankwicz von Skarbek-Poslawice (1777–1838), Erzbischof von Lemberg und Prag
 Fryderyk Skarbek (1792–1866), Graf und Schriftsteller, Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik
 Jan Skarbek (1885–1951), polnischer römisch-katholischer Priester und Chronist
 Krystyna Skarbek (1908–1952), polnische Agentin im Zweiten Weltkrieg
 Stanisław Skarbek, Graf und Militär